Beatbox bzw. Beat Box steht für:
 Drumcomputer
 die Human Beatbox, siehe Beatboxing
 eine Boombox, siehe Radiorekorder
 Beatbox (Club), ein Musikclub in Wuppertal
 Italienische Musikergruppe, welche die Beatles imitiert und im Januar 2023 im Haus des Rundfunks in Berlin auftritt.

Siehe auch:
 Balkan Beat Box, israelische Weltmusikband